ПАО «Владимирский химический завод» (ВХЗ) — предприятие химической промышленности во Владимире.

История 
Постановление Президиума ВСНХ СССР о строительстве во Владимире химического комбината было принято 13 сентября 1931 года. Первоначальной его базой стали производственные корпуса ликвидированной в октябре того же года красильно-отделочной фабрики имени газеты «Правда». Для подготовки кадров квалифицированных рабочих были организованы курсы для поступающих на завод рабочих, а вскоре и школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

В 1930-е годы на заводе было освоено производство изделий из вискозы и неолейкорита, выпуск асфальтопековых аккумуляторных баков для легковых автомобилей ГАЗ-М-1 и ЗИС-101. В 1937 году вступил в эксплуатацию цех фаолита. В 1940 году на площадях реорганизованного цеха фаолита было налажено первое в стране производство кабельного пластиката.

В годы Великой Отечественной войны химический завод выпускал продукцию, необходимую фронту. Было увеличено производство спиртовых смол для авиационной промышленности, продолжалось производство кабельного пластиката, который использовался для изоляции проводов, в том числе и в производстве военной техники, из асбопеколита стали делать диафрагменную бумагу, применявшуюся для теплоизоляции в танках, на несложных станках освоили производство пековых пробок (заглушек) для снарядов. Завод также выпускал солдатские медальоны и разнообразные предметы широкого потребления.

В 1947 году на Владимирском химическом заводе был получен светотермостойкий кабельный пластикат, который мог использоваться для изоляции проводов и кабелей как при низких температурах Крайнего Севера, так и в условиях высоких температур Средней Азии. За его разработку директор К. А. Филиппенко и главный инженер Г. А. Хабарин в 1949 году были удостоены Сталинской премии II степени.

В 1948 году московским институтом «Гипропласт» был разработан генеральный план развития завода. В основу было положено размещение на территории завода полученных по репарации из Германии цехов по производству ацетатов целлюлозы, строительство цехов по выработке мипоры и других пенопластов, возведение на берегу Клязьмы насосной станции с водоотводом от реки до завода и мощных очистных канализационных сооружений. Территория завода выросла с 9 до 78 гектаров, для освобождения места для новых цехов был сооружён отводной канал, в который направили воды реки Рпень, а её старое русло засыпали грунтом.

Цех мипоры был пущен в эксплуатацию в 1951 году, в 1953-м заработал цех пенопластов, к концу 1954 года была пущена первая очередь, а в 1958 году — вторая очередь производства ацетатов целлюлозы. В 1967 году было принято решение о строительстве на территории завода комплекса цехов по производству полиэтилентерефталата и плёнки на его основе.

Предприятием осуществлялась программа жилищного строительства: к нескольким домам, которые завод построил в довоенное время на Первомайской (ныне Никитской) улице, добавились целые улицы: Труда, Хирурга Орлова, Мира, Лермонтова, Производственная (ныне Каманина), Грибоедова. В этих районах были построены новые школы и детские сады, на улице Мира появился Дом культуры химиков, на Производственной — комплекс медицинских учреждений.

В 1970—1980-е годы в связи с активным жилищным строительством в восточных районах города, бывших сёлах Красном и Добром, возник вопрос о санитарной зоне вокруг завода и необходимости перепрофилирования его производства с химического синтеза на переработку пластмасс. В связи с этим были закрыты некоторые особо вредные производства, в том числе и весь комплекс синтеза и переработки ацетатов целлюлозы. В настоящее время завод производит только ПВХ-пластикаты для защитных оболочек проводов и кабелей, листовые пластифицированные ПВХ-материалы, непластифицированные ПВХ-материалы, изделия из стеклопластиков. Простые полиэфиры не выпускаются. Цех полиэтилентерефталатной пленки был закрыт в 2013 году.

В 2017 году завод приступил к выпуску пожаробезопасных кабельных полимерных композиций, не содержащих галогенов.

В 2005 году Владимирский химический завод приобрёл производственную площадь бывшего ООО «Заря» в Дзержинске. Предприятие носит название «Дзержинский химический завод» и считается цехом 03 ПАО ВХЗ. Выпускает литьевые пластикаты типа ПЛ, а также литьевые ПВХ-пластикаты для верха и низа домашней, садовой, спортивной, зимней обуви в монолитном и вспененном исполнении, прозрачных неокрашенных и окрашенных, полупрозрачных неокрашенных и окрашенных 25 цветов.

Продукция 
Завод выпускает ПВХ-пластикаты, непластифицированные листовые и гранулированные материалы. Сфера применения их широка: от кабельной и автомобильной до пищевой и строительной отраслей.

Награды 
В 1981 году за большой вклад в развитие промышленности пластических масс завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

ОАО «Владимирский химический завод» награждён призами:
 «Золотой орёл»;
 «Большое золотое клише»;
 «Хрустальная Ника».
ОАО «Владимирский химический завод» является победителем конкурсов:
 «100 лучших товаров России»;
 «Лучшая организация Владимирской области»;
 «Лучшее предприятие города»;
 «Владимирская марка».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Предприятия химической промышленности СССР
Предприятия Владимира